Hrabia Lovelace – brytyjski tytuł parowski

Osoby noszące nazwisko Lovelace:
 Ada Lovelace (1815–1852) – brytyjska matematyczka i informatyczka
 Linda Lovelace (1949–2002) – amerykańska aktorka filmów pornograficznych, późniejsza aktywistka przeciwko tej formie ukazywania seksualności
 Richard Lovelace (1618–1657) – angielski poeta, dworzanin i żołnierz

Inne
 Lovelace – film amerykański z 2013 roku